

Grafiek 
 Cartouche (Egypte), een symbool uit de Egyptische oudheid
 Cartouche (numismatiek), een kleine ovaal met tekst of afbeelding, binnen een grotere afbeelding op een munt
 Cartouche (cartografie), een vlak op een landkaart of globe, met technische gegevens over de kaart of globe
 Cartouche (heraldiek), een omlijst schild, meestal met een opschrift of heraldisch motief

Techniek 
 Kardoes, een patroonhuls
 Een mechaniek voor een mengkraan

Verpakking 
 Een wegwerpverpakking van bijvoorbeeld campinggas
 Een gebruiksverpakking van printerinkt, meestal cartridge genoemd
 Een rolletje van één soort munten

Sport 
 VMHC Cartouche, een Nederlandse hockeyclub uit Voorburg

Overig 
 Cartouche (discotheek), een voormalige discotheek in het Belgische Wuustwezel
 Cartouche, een voormalige discotheek in het Nederlandse Utrecht, nu rockcafé/restaurant/dancing Stairway to Heaven

Persoonsnaam 
 Louis-Dominique Cartouche, een Franse bandiet
 Cartouche (film uit 1934), een film uit 1934 van Jacques Daroy over deze bandiet
 Cartouche (film uit 1962), een film uit 1962 van Philippe de Broca over deze bandiet
 Kartouchke, het hoofdpersonage in het gelijknamige boek van Luc Versteylen